Hermogenes bzw. Hermogen („Spross des Hermes“) ist der Name folgender Personen:
 Hermogenes (Philosoph), Anhänger des Sokrates
 Hermogenes (Töpfer), attischer Töpfer
 Hermogenes (Architekt), griechischer Architekt
 Hermogenes (Koroplast), griechischer Koroplast
 Hermogenes (Steinmetz), griechischer Steinmetz
 Hermogenes (Häretiker), frühchristlicher Häretiker
 Hermogenes (Bibel), ehemaliger Mitarbeiter des Paulus
 Hermogenes von Tarsos (2./3. Jh.), griechischer Rhetor und Historiker
 Hermogenes (Heermeister) († 342), antiker Heermeister
 Hermogenes (Bischof) (Hermogen; 1858–1918), russischer Bischof

Siehe auch
 Hermogenus von Moskau (vor 1530–1612), Patriarch von Moskau und der ganzen Rus